Isolationszentrum steht allgemein für einen Ort, an dem Menschen von anderen isoliert / abgesondert werden, siehe dazu:

 Isolationszentrum (Belarus), Untersuchungsgefängnisse in Belarus
 einen Ort, der zur Isolation von Patienten / Erkrankten steht, insbesondere in der Corona-Krise